«Та́лса Ра́фнекс» () — американский футбольный клуб из города Талса в штате Оклахома:
 «Талса Рафнекс» — клуб оригинальной Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1978 по 1984 годы.
 «Талса Рафнекс» — клуб третьего дивизиона, существовавший с 1993 по 2000 годы.
 «Талса Рафнекс» — женский футбольный клуб, существовавший единственный сезон в 1995 году.
 «Талса Рафнекс» — название клуба Чемпионшипа ЮСЛ «Талса» в 2013—2019 годах.